Ablanedo puede referirse a
 Ablanedo (Pravia), lugar del concejo, asturiano de Pravia.
 Ablanedo (Salas), lugar del concejo asturiano de Salas.
 José Luis Ablanedo, apodado Ablanedo I (1962-), exfutbolista español.
 Juan Carlos Ablanedo, apodado Ablanedo II (1963-), exfutbolista español.